Gunnarstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnarstjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (7,84 ha)
Gunnarstjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Gunnarstjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (10,1 ha)
Gunnarstjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (2,5 ha)
Gunnarstjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun och Vansbro kommun,  (26,1 ha)
Gunnarstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn